Prästholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prästholmen, Vörå, Österbotten, 
 Prästholmen, Åbo (), Egentliga Finland, 
 Prästholmen, Sibbo, Nyland,

Sverige 

 Veckholms prästholme, ö och naturreservat, Uppsala län,

Se även
Prästholmarna
Prästasholmen
Prästholmsselet
Papinsaari

Robotskapade Finlandförgreningar